hrabstwo Gallatin (ang. Gallatin County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Gallatin (ang. Gallatin County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Gallatin (ang. Gallatin County) w USA, w stanie Montana